Heat 4 Yo Azz — дебютний студійний альбом американського репера Celly Cel, виданий 11 жовтня 1994 р. лейблом Sick Wid It Records. Виконавчі продюсери: B-Legit, E-40.

Звукорежисер, зведення: Studio Ton на The Mob Shop і K-Lou Studios (№ 4-7, 10, 11, 13). Мастеринг: Ел Ітон на One Little Indian Studios. Дизайн, графіка: Phunky Phat Graph-X. Фотограф: Кеба Конте. Продюсери:
Майк Мослі, Сем Бостік (№ 1-3, 8, 9, 12), Studio Ton (№ 4-7, 10, 11, 13).

Список пісень 
 «Heat 4 Yo Azz» — 4:22
 «Bailin' thru My Hood» (з участю B-Legit) — 4:29
 «What Am I Supposed to Do» — 4:29
 «How to Catch a Bitch» (з участю E-40, Mugzi та T-Pup) — 4:21
 «Funk 4 Life» (з участю Levitti) — 4:34
 «Gin wit No Juice» — 5:20
 «Retalliation» (з участю E-40) — 5:09
 «Tha Body Shop»- 3:18
 «Pimp's, Playa's and Hustla's» (з участю Kaveo, Mac Shawn та Funk Mobb) — 5:29
 «Hot Sunny Day» (з участю Levitti та Marjuna Mitchell) — 4:57
 «Nuthin' But Dick» — 5:37
 «Zig Zags & Body Bags» — 3:55
 «Empty tha Clip» — 4:29

Семпли 
Heat 4 Yo Azz
 «Cutie Pie» у вик. One Way
What Am I Supposed to Do
 «Rumpofsteelskin» у вик. Parliament
 «Love's Gonna Get'cha (Material Love)» у вик. Boogie Down Productions

Чартові позиції

Посилання 

Дебютні альбоми 1994
Альбоми Celly Cel
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми